Aguaray (Argentina) — município da Argentina
Aguaray (Paraguai) — distrito do Paraguai

Desambiguações de topônimos